De Crescenzo ist der Familienname folgender Personen:

 Gino De Crescenzo (* 1964), italienischer Singer-Songwriter, siehe Pacifico (Sänger)
 Luciano De Crescenzo (1928–2019), italienischer Schriftsteller und Filmregisseur

Siehe auch:
 Crescenzio